

Населені пункти та їхні частини

 Блендув — гміна в Груєцькому повіті Мазовецького воєводства
 Блендув — село в гміні Хонсно Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Блендув — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Блендув — село в гміні Вежбиця Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Блендув — частина міста Домброва-Гурнича в Сілезькому воєводстві
 Блендув — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Блендув — частина села Кшевата в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки